T32 oder T 32 steht für:
 Gordini T32, ein 1956/1957 eingesetzter Formel-1-Rennwagen
 Pratt & Whitney T32, Militärvariante der ersten von Pratt & Whitney gebauten Gasturbine PT1
 Preußische T 32, eine Schmalspurdampflokomotive (1000 mm)
 T32, seit 2014 gefertigte 3. Generation des Nissan X-Trail
 T 32 (Schiff, 1943), ein Flottentorpedoboot 1939 der Kriegsmarine

T-32 steht für:
 Curtiss T-32, ein amerikanisches Passagierflugzeug der 1930er Jahre
 T-32, sowjetischer Panzer, siehe T-34

T32